Okręty US Navy o nazwie USS "Orvetta":
 Pierwszy "Orvetta" był szkunerem z okresu wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1862 - 1865.
 Drugi "Orvetta" (IX-157) był okrętem pomocniczym, pełniącym m.in. rolę pływających koszar, który był w służbie US Navy w latach 1944 - 1946.

Orvetta